Асманов Олександр Володимирович — учасник нацистсько-радянської війни, Герой СРСР.
 Асманов Олександр Сергійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища